Арнозу () — португальська власна назва.

Топоніми

Санта-Еулалія-де-Арнозу — парафія.
 Санта-Марія-де-Арнозу — парафія.